Чемпионат NXT UK среди женщин () — упраздённый женский чемпионский титул в реслинге, созданный и продвигавшийся WWE на бренде развития NXT UK. Один из четырёх индивидуальных женских титулов WWE, наряду с двумя главными титулами основного женского ростера, женским титулом Raw и женским титулом SmackDown, а также женским титулом NXT подготовительного бренда. Также у женщин разыгрывается два командных, медбрендовых чемпионата, командное чемпионство WWE на брендах Raw и SmackDown и командное чемпионство NXT на брендах NXT и NXT UK.

18 июня 2018 года в первую ночь турнира чемпионата Соединённого Королевства (2018), было объявлено о создании чемпионата. Сам пояс был показан на NXT UK 25 августа. Первой чемпионкой стала Рея Рипли, победив в финале турнира Тони Шторм. Действующей чемпионкой является Мэйко Сатомура, она победила Кей Ли Рэй на очередном эпизоде NXT UK 10 июня 2021 года.

Он был объединен с женским чемпионством NXT 4 сентября 2022 года на Worlds Collide.

История создания 
18 июня 2018 года, в первую ночь турнира чемпионата Соединённого Королевства (2018), было объявлено о создании двух новых чемпионатов: женского чемпионата Соединенного Королевства и командного чемпионата Соединенного Королевства, пояса создавались для нового бренда NXT UK. Впоследствии был запланирован двухдневный турнир на выбывание, на 8 человек, которые определит первого чемпиона во время записей NXT UK. Сам пояс чемпионата был показан 25 августа. На следующий день Рея Рипли победила Тони Шторм в финале турнира и стала первой чемпионкой.

Дизайн пояса 
[[Файл:Royal Coat of Arms of the United Kingdom.svg|справа|thumb|200px|

Чемпионcкий пояс почти идентичен мужскому дизайну пояса Чемпиона Соединенного Королевства NXT. Как и в мужском чемпионате центральная пластина смоделирована по образцу королевского герба Великобритании с изображением льва и лошади (вместо традиционного единорога) по обеим сторонам. Одно заметное различие заключается в том, что центральная пластина на женском чемпионате имеет логотип NXT UK. внутри щита, а не только логотип WWE, как у мужского титула. На вершине логотипа как и на гербе находятся корона. Надпись над гербом читается как Соединенное Королевство (). прямо под щитом — надпись Женщины (). Нижняя надпись читается как Чемпион (). Как и у мужского пояса, у женского есть две боковые пластины, разделенные золотыми вставками, со съемными круглыми участками, которые можно заменить логотипом нынешнего чемпиона, пластины по умолчанию имеют логотип WWE нанесённые поверх земного шара. Как и пояса основных брендов женского титула Raw и женского титула SmackDown, пластины титула чемпионок Соединённого Королевства находятся на белом кожаном ремне, а пояс меньше, чем у мужчин.

Турнир чемпионата

Таблица турнира за титул Чемпион Соединённого Королевства WWE среди женщин

История титула

Действующий Чемпион Соединённого Королевства WWE среди женщин 
 На    года действующей чемпионкой является — Мэйко Сатомура которая держит женский титул Соединённого Королевства NXT впервые.

Список чемпионов 
 По состоянию на    года титулом владели четыре чемпионки.

|}

По количеству дней владения титулом 

 На    года

|-
| 1 || Кей Ли Рэй || 1 || colspan="2" | 649
|-style="background: #ffdead;"
| 2 || Мэйко Сатомура || 1 || colspan="2" | +
|-
| 3 || Тони Шторм || 1 || 231 || 230

|-
| 4 || Рея Рипли || 1 || 139 || 44
|-
|}

См. также 
 Женские чемпионаты WWE
 Список действующих чемпионов WWE
 Чемпионат Европы WWE

Женские чемпионские титулы WWE
 Чемпион WWE Raw среди женщин
 Чемпион WWE SmackDown среди женщин

Женский чемпионский титул NXT
 Чемпион NXT среди женщин

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 История титула на официальном сайте WWE
 Официальный сайт WWE

Упразднённые титулы WWE
Женский рестлинг
Женщины в WWE
Награды, появившиеся в 2018 году
Награды спортсменкам